Sikkel (werktuig), een landbouwwerktuig
 Sikkel (bloeiwijze), een bloeiwijze
 Israëlische sjekel, een Hebreeuwse munt of gewicht
 Vruchtbare Sikkel, een voormalig vruchtbaar gebied in het Midden-Oosten
 Gouden Sikkel, een opium producerend gebied in Azië
 De Sikkel, een voormalige uitgeverij, overgenomen door Uitgeverij De Boeck

Personen:
 Manon Sikkel (1965), Nederlands psychologe, journaliste, publiciste en kinderboekenschrijfster
 Nico Sikkel (1898-1954), Nederlands officier van justitie